Georges Lautner (1926-2013), réalisateur et scénariste français ;
 John Lautner (1911-1994), architecte américain ;
 Taylor Lautner (né en 1992), acteur américain.
Patronyme anglais
Patronyme germanique